Peter Molloy ist der Name folgender Personen:

* Peter Molloy (Fußballspieler, 1909) (auch Pat Molloy, 1909–1993), englischer Fußballspieler und -trainer 
 Peter Molloy (Fußballspieler, 1921) (1921–1973), irischer Fußballspieler 
 Peter Molloy (Tennisspieler), australischer Tennisspieler